Кузнецо́в (рідше Кузнєцо́в) — розповсюджене російське прізвище, походить від ,  — коваль, людина, яка працює в кузні. Жіноча форма — Кузнецова.

Відомі носії

Чоловіки

А 
 Кузнецов Анатолій Борисович — російський актор. Народний артист Росії (1979)
 Кузнецов Анатолій Васильович (1929—1979) — російський письменник.
  (1928—2006) — радянський кінооператор-постановник. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1976).
 Кузнецов Андрій Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузнецов Андрій Іванович — радянський волейболіст.
 Кузнєцов Андрій Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Кузнецов Антон Олександрович (1987—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузнецов Артур Андрійович (1995) — український футболіст, захисник.

Б 
 Кузнецов Борис Дмитрович (1928—1999) — радянський футболіст, захисник, олімпійський чемпіон 1956 року.

В 
 Кузнецов Валерій Борисович — радянський і латвійський хокеїст.
 Кузнецов Василь Васильович (1901—1990) — радянський політичний і державний діяч.
 Кузнецов Василь Іванович — радянський воєначальник, генерал-полковник, Герой Радянського Союзу.
 Кузнецов Василь Петрович (1858—1901) — російський лікар-психоневролог, організатор медичної справи.
 Кузнецов Віктор Васильович — радянський футболіст.
 Кузнецов Віктор Олександрович — радянський плавець, олімпійський медаліст
 Кузнецов Віктор — український легкоатлет
 Кузнецов Віктор Станіславович — головний інженер виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління Тернівське», заслужений шахтар України.
 Кузнєцов Владислав Олексійович ( 1992) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузнецов Владлен Миколайович — український кінодраматург. Заслужений діяч мистецтв України (1981).
 Кузнецов Володимир Васильович (1924—1998) — український живописець. Заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Кузнецов Володимир Іванович — командир стрілецького взводу, Герой Радянського Союзу (1944).
 Кузнєцов Володимир Іванович (філософ) — український вчений і філософ
 Кузнєцов В'ячеслав Михайлович (1975—2014) — старшина Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Кузнєцов Геннадій Іванович — начальник Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом СБУ.
 Кузнецов Геннадій Юхимович — український графік.
 Кузнєцов Герард Олексійович — український краєзнавець, почесний громадянин м. Чернігів (2005).
 Кузнецов Гліб Олександрович — український диригент. Заслужений діяч мистецтв УРСР.

Є 
 Кузнецов Євген Євгенович — російський хокеїст.

І 
 Кузнецов Іван Іванович (? — 2005, Челябінськ) — російський винахідник, автор іплікатора Кузнецова.
 Кузнецов Іван Миколайович — російський актор. Заслужений артист Росії (1965).
 Кузнєцов Іван Павлович (23.01. (12.02) .1899 — 19.09.1963) — гірський інженер з розробки рудних родовищ.
 Кузнецов Ігор Михайлович — казахський хокеїст.
 Кузнєцов Ігор Русланович (1991-2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кузнецов Ісай Костянтинович (1916—2010) — радянський кіносценарист та драматург.

К 
 Кузнецов Ксанфій Андрійович (1913—1984) — радянський скульптор.

М 
 Кузнєцов Матвій Сидорович  (1846—1911) — російський промисловець, підприємець, фабрикант наприкінці XIX — напочатку XX століть, власник «Товариства М. С. Кузнєцова». «Порцеляновий король».
 Кузнецов Максим Романович — казахський хокеїст.
 Кузнецов Микола Герасимович — радянський політичний діяч, флотоводець, Адмірал Флоту Радянського Союзу, Герой Радянського Союзу.
 Кузнецов Микола Дмитрович — радянський генеральний конструктор авіаційних і ракетних двигунів.
 Кузнецов Микола Дмитрович (художник) — дійсний член, академік, професор Петербурзької академії мистецтв, засновник Товариства південноросійських художників.
 Кузнецов Микола Іванович (артилерист) — радянський військовик, командир гармати, Герой Радянського Союзу.
 Кузнецов Микола Іванович (ботанік) — російський радянський ботанік, член-кореспондент Петербурзької АН (1904), член-кореспондент АН СРСР (1925), один з засновників Таврійського університету.
 Кузнецов Микола Іванович (розвідник) — радянський диверсант-розвідник, Герой Радянського Союзу
 Кузнецов Микола Миколайович (Алексій) — архієпископ Сарапульський
 Кузнєцов Микола Юрійович — український науковець в галузі інформаційних технологій, д.т.н, академік НАН України, один з символів Революції гідності
 Кузнєцов Микола Юхимович — російський і радянський художник.
 Кузнецов Михайло Артемович — російський актор. Народний артист Росії (1965)
 Кузнецов Михайло Васильович (1913—1989) — генерал-майор авіації, двічі Герой Радянського Союзу.

О 
 Кузнецов Олександр:
 Кузнецов Олександр Борисович — український політик, Народний депутат України 3-го скликання.
 Кузнецов Олександр Всеволодович (21.05.1935, Москва — 05.03.2017, Москва) — радянський і російський актор та драматург.
 Кузнецов Олександр Глібович (31.03.1930 — 1999) — радянський російський художник-постановник кіностудії «Мосфільм».
 Кузнецов Олександр Григорович — московський купець 1-ї гільдії, торговець чаєм і фарфорозаводчик.
 Кузнецов Олександр Костянтинович (02.12.1959 Петрівка, Приморський край, РРФСР — 06.06.2019, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) — радянський і російський актор театру і кіно, сценарист і театральний педагог. Викладач МХАТ ім. М. Горького (2009—2018).
 Кузнецов Олександр Миколайович (1974) — російський кінооператор.
 Кузнецов Олександр Олександрович (* 1974) — доктор технічних наук (2008), професор (2009), фахівець у галузі оброблення, передачі й захисту інформації.
 Кузнецов Олександр Сергійович — радянський хокеїст.
 Кузнецов Олександр Федорович (нар. 18.01.1928) — радянський кіноактор та другий режисер.
 Кузнецов Олександр Харитонович — лікар-клініцист часів Російської імперії, почесний професор Харківського університету.
 Кузнецов Олексій:
 Кузнецов Олексій (хокеїст) — український хокеїст.
 Кузнецов Олексій Глібович (нар. 14.05.1941) — радянський та російський актор. Заслужений діяч мистецтв РФ (2010).
 Кузнецов Олексій Іванович (1929—2008) — радянський та український вчений-економіст у сфері сільського господарства. Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Української ЕАН.
 Кузнецов Олексій Ігорович (нар. 1986) — казахський хокеїст.
 Кузнецов Олексій Миколайович (нар. 1976) — український футболіст,
 Кузнецов Олексій Олександрович (1905—1950) — радянський партійний діяч, секретар ЦК ВКП(б). Депутат Верховної Ради СРСР 1—2-го скликань. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Кузнецов Олексій Олександрович (актор) (10.07.1959 — 10.01.2000) — радянський та російський актор.
 Кузнєцов Олексій Олександрович ( 1979) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Кузнецов Олексій Сергійович — російський хокеїст.
 Кузнєцов Олексій Юрійович (нар. 1991) — український співак (лірико-драматичний тенор), виконавець класичної і популярної музики.

П 
 Кузнецов Павло Сергійович — український політик, Народний депутат України 3-го скликання.
 Кузнецов Побіск Георгійович — радянський вчений.
 Кузнецов Петро Савич — російський лінгвіст, професор.

С 
 Кузнєцов Сергій Борисович — радянський і російський композитор, поет, автор пісень.
 Кузнецов Сергій Васильович (1950) — радянський футболіст, захисник, виступав, зокрема, за збірну СРСР, «Зорю» (Луганськ) та «Динамо» (Київ).
 Кузнецов Сергій Васильович (1963) — радянський футболіст, захисник, виступав, зокрема, за «Металіст» (Харків).
 Кузнецов Сергій В'ячеславович — білоруський футболіст.
 Кузнецов Сергій Сергійович — український футболіст. Син С. В. Кузнецова.

Ф 
 Кузнецов Федір Ісидорович — воєначальник, генерал-полковник (1941), командувач фронтами у роки Другої світової війни.

Ю 
 Кузнецов Юрій Анатолійович — український композитор, піаніст, аранжувальник, Заслужений діяч мистецтв України.
 Кузнецов Юрій Олександрович — російський актор.
 Кузнєцов Юрій Миколайович  — український вчений, професор, доктор технічних наук, заслужений винахідник України, заслужений працівник народної освіти України.
 Кузнецов Юрій Федорович — мокшанський письменник, літературний критик, журналіст.

Жінки 
 Кузнецова (Віта) Вікторія Антонівна (нар. 1927) — українська поетеса, прозаїк, перекладачка, член Національної спілки письменників України (1963).
 Кузнецова Ганна Романівна (1924 — ?) — медична сестра, нагороджена медаллю імені Флоренс Найтінгейл.
 Кузнєцова Марія Володимирівна ( 1950) — радянська і російська актриса театру та кіно.
 Кузнєцова Марія Миколаївна (1880—1966) — російська оперна співачка (сопрано) і танцівниця українського походження.
 Кузнєцова Наталія Семенівна — доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, почесний працівник народної освіти, заслужений діяч науки і техніки.
 Кузнецова Раїса Іванівна (1957) — співачка (сопрано), народна артистка України.
 Кузнєцова Світлана Олегівна (* 1975) — український тренер із дзюдо та самбо, майстер спорту СРСР, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Примітки